L’EU Cup 2009 de football australien s'est déroulé à Samobor (Croatie) le  et comptait 15 équipes, ce qui constitue un record. Le titre a été gagné par l'Angleterre pour la seconde année consécutive, qui s'est imposé en finale face aux Pays-Bas.

Cette compétition marque l'apparition de l'Italie et de l'Islande sur la scène du football australien international.

Équipes

Résultats

Groupes préliminaires 

Légende : Pts : nombre de points (la victoire vaut 2 points, le match nul 1, la défaite 0), J : nombre de matches joués, G : nombre de matches gagnés, N : nombre de matches nuls, P : nombre de matches perdus, PP : nombre de points marqués, PC : nombre de points encaissés, Diff. : différence de points.

Tableau final

Matchs de classement

place

place

place

place

Classement final 
Une série de matchs entre les équipes éliminées avant la finale permet d'établir le classement final.

Team Europe 
La Team Europe réunit pour la troisième fois les meilleurs joueurs de l'EU Cup.

Notes et références

Liens internes 
EU Cup

Liens externes 
Site officiel de l'EU Cup 2009
Résultat complet sur The Footy Record 

2009
Événement sportif international en Croatie
Sport en Croatie en 2009